Българе може да се отнася за:
 Българе – български частен фолклорен ансамбъл;
 Българе – български ТВ канал, собственост на Христо Димитров.